Santa Quitería kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Santa Quitería, Sinaloa, 
 Santa Quitería, Veracruz, Chalma, 

Robotskapade Mexikoförgreningar